Сэмми Маркес Бенсон () также известный под псевдонимом Blac Youngsta — американский рэп-исполнитель, выступавший под лейблом Yo Gotti’s Collective Music Group aka CMG и его эгидой Epic Records. После определённого творчества его синглы «Hip Hopper» 2017 и сингл «Booty» 2018 — стали наиболее известными и последний достиг пика и занял 73 позицию в Billboard Hot 100. Обе песни появляються на его дебютном студийном альбоме «223» который достиг максимума под позицией 42 на Billboard 100.

Биография и начало карьеры 
Cэмми родился на Макмиллан-Стрит на юге Мемфиса, штат Теннесси. Он вместе со своими двумя братьями воспитывался бабушкой и дедушкой. При наличии работы, им было тяжело прокормить троих детей. Его деду удалось устроить его на работу в местный продуктовый магазин когда ему было всего 7 лет. Однако он был уволен, когда менеджер поймал его за поддельными заказами, которые он делал, чтобы принести еду домой. Потеряв работу, был осуждён за продажу наркотиков и оружия. После всего этого, в 2012 году, он начал устраивать районные вечеринки, что сделало его популярным на юге Мемфиса. Вскоре после этого он начал музыкальную карьеру выпустил свой дебютный микстейп «Fast Bricks». В 2016 и 2019 годах, его двое братьев были убиты. Один из братьев, который также являлся исполнителем под псевдонимом «HeavyCampTD». Blac Youngsta выпустил 2 студийных альбома и 10 микстейпов. Последний альбом имеет название «Church On Sunday» и выпущен в 2019 году.

Дальнейшее творчество 
Его прорывная песня «Heavy» была выпущена в 2015 году и привлекла внимание Yo Gotti, который появился на ремиксе песни и подписал контракт на лейбле CMG. Первый микстейп Blaca в составе CMG — «I Swear To God».был выпущен 24 сентября 2015 года и в нём принимали участие гости из Yo Gotti и Boosie Badazz.

Создания своего лейбла «Heavy Camp» 
Heavy Camp — это лейбл звукозаписывающего лейбла при коллективной мызыкальной группе Yo Gotti (CMG) основанной Blac Youngsta. Нынешний президент лейбла Мелисса Кеклак.

Рэперы из Мемфиса (Теннесси)